Benedetto Menni – presbitero italiano fondatore della congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù
 Ottaviano Menni – matematico e militare italiano
 Rosa Menni – pittrice e giornalista italiana
 Zeggaï Menni – calciatore algerino